Historia występów reprezentacji Polski w piłce nożnej w rozgrywkach międzynarodowych – występy reprezentacji w rozgrywkach międzynarodowych.

Historia występów na rozgrywkach międzynarodowych

Mistrzostwa świata w piłce nożnej

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej

Igrzyska Olimpijskie

Składy Reprezentacji Polski na rozgrywkach międzynarodowych

Polacy na mistrzostwach świata

Polacy na mistrzostwach Europy

Polacy na igrzyskach olimpijskich

Zobacz też 
 Historia reprezentacji Polski w piłce nożnej
 Lista meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej
 Lista meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej (1921–2000)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Reprezentacja Polski w piłce nożnej